Carlos Holguín puede corresponder a:

 Carlos Holguín Mallarino (1832-1894). Presidente de Colombia. 
 Carlos Holguín Sardi (1940-). Político conservador colombiano.